przełęcz Beskidek – przełęcz w Beskidzie Małym
 przełęcz Beskidek – przełęcz w Beskidzie Śląskim (pod Czantorią)
 przełęcz Beskidek – przełęcz w Beskidzie Śląskim (pod Orłową)